Список самых высоких зданий Бангладеш — перечень самых высоких зданий страны.

Список 
В этом списке приведены небоскрёбы Бангладеш с высотой от 70 метров, основанные на стандартных измерениях высоты. Эта высота включает шпили и архитектурные детали, но не включает антенны радиовышек и башен. Существующие сооружения включены для построения рейтинга, основываясь на текущей высоте. Знак равенства (=) после ранга указывает на ту же высоту между двумя или более зданий. В столбце «Год» означает год, в котором здание было завершено. Свободно стоящие башни, оттяжки мачта и другие не жилые структуры включены для сравнения; Однако, они не ранжированы.

Строящиеся здания

См. также 
 Список самых высоких зданий Дакки
 Список самых высоких зданий Азии

Примечания

Ссылки 
 Бангладеш на портале Emporis
Строящиеся небоскрёбы в Дакке
 Bangladesh Skyscraper Diagram
 Time to go vertical as land shrinks// Daily Star

 
Бангладеш
Бангладеш
Выс